Alf Sjöberg – regista e attore svedese
 Axel Sjöberg – calciatore svedese
 Birger Sjöberg – poeta e giornalista svedese 
 Camilla Sjoberg – modella, showgirl, attrice e disc jockey svedese
 Carl Leopold Sjöberg – compositore svedese 
 Emma Sjöberg – modella e attrice svedese 
 Fredrik Sjöberg –  scrittore, biologo, entomologo e traduttore svedese
 Erik Sjöberg (1794-1828) – poeta svedese 
 Glenn Teodor Sjöberg, o Seaborg – chimico statunitense
 Gustav Sjöberg – allenatore di calcio e calciatore svedese
 Henrik Sjöberg – ginnasta svedese 
 Johan Sjöberg – calciatore svedese
 Johanna Sjöberg – nuotatrice svedese
 Kai Sjøberg – calciatore norvegese
 Kim Sjøberg Bentsen – calciatore norvegese
 Patrik Sjöberg – altista svedese 
 Thomas Sjöberg – allenatore ed ex calciatore svedese